Il detentore del titolo Rod Laver ha battuto in finale Martin Mulligan 6–2 6–2 6–1.

Teste di serie
 Rod Laver (campione)
 Roy Emerson (quarto turno)
 Neale Fraser (semifinali)
 Ramanathan Krishnan (terzo turno)
 Chuck McKinley (secondo turno)
 Manuel Santana (quarti di finale)
 Nicola Pietrangeli (terzo turno)
 Bob Hewitt (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1962